Huit navires de la Marine nationale française ont été baptisés Pluton, d'après le dieu des Enfers :

 Le Pluton (1778-1805), un navire de ligne de 74 canons construit à Cherbourg, en 1778 qui participa à la bataille des Saintes lors de la guerre d'indépendance des États-Unis, il fut rebaptisé Dugommier en 1797.
 Le Pluton, un bateau corsaire lancé en 1801.
 Le Pluton (1805-1808), un navire de ligne de 74 canons lancé à Toulon en 1805, il participa à la bataille de Trafalgar sous les ordres du capitaine Julien Cosmao.
 Le Pluton (1839-1854), une corvette à aubes.
 Le Pluton (1866-1873), un navire de ligne.
 Le Pluton (1910-1923), un mouilleur de mines
 Le  (1928-1939), un croiseur mouilleur de mines
 Le Pluton, actuel bâtiment-base de plongeurs démineurs (BBPD)

Nom de bateau de la Marine française